Il toponimo Osica può riferirsi a due diversi comuni della Romania nel distretto di Olt:
Osica de Jos
Osica de Sus